XIP steht für:
 Axway Integration Platform, Enterprise-Application-Integration-Plattform von Axway Software
 dem ZIP-Dateiformat analoges Dateiformat ab OS X Mavericks und Swift (Programmiersprache), das digital signiert werden kann
 Execute-in-Place, IT-Methode zur Programmausführung direkt von Langzeitspeicher, ohne die Anwendung in das Memory zu kopieren

xip steht für:
 Xipináwa (ISO-639-3-Code), ausgestorbener Dialekt der Shipibo-Conibo-Sprache, der Sprache der Shipibo-Conibo in Peru

.xip steht für:
 dem ZIP-Dateiformat analoges Dateiformat ab OS X Mavericks und Swift (Programmiersprache), das digital signiert werden kann

Abkürzung